Biografies:
 Francisco de Quevedo (Madrid, 1580 — Villanueva de los Infantes, 1645), escriptor del barroc espanyol.
 José María Quevedo García (Cadis, 1969), futbolista andalús.
 José Miguel López Quevedo (Madrid, 1974), futbolista espanyol que jugava de davanter.
 Josep Lluís Blanco Quevedo (1975, Lloret de Mar), atleta espanyol.
 Leonardo Torres Quevedo (Santa Cruz de Iguña, 1852 - Madrid, 1936).
 Luis Alberto de Herrera Quevedo (Montevideo, 1873 - 1959), advocat, periodista i historiador uruguaià.
 Pedro Domínguez Quevedo (Madrid, 2001), cantant espanyol.
 Sílvia Munt i Quevedo (1957, Barcelona), actriu i directora barcelonina.
 Miscel·lània:
 Cultura Milagro-Quevedo, cultura precolombina desenvolupada a les conques del riu Guayas i Babahoyo, a l'actual Equador.
 Teatre Quevedo, teatre de Barcelona.
 Quevedo (Equador), ciutat equatoriana ubicada al centre del país.